Contea di Marquette o Marquette County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Marquette (Michigan)
 Contea di Marquette (Wisconsin)